Der Kanton Le Nord-Gironde ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Blaye und Libourne im Département Gironde und in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Saint-André-de-Cubzac.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 26 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2016: Fusion Aubie-et-Espessas, Saint-Antoine und Salignac → Val de Virvée

Lenordgironde